Wladimir Tkatschow (russisch Владимир Ткачёв) ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Alexandrowitsch Tkatschow (* 1993), russischer Eishockeyspieler 
 Wladimir Eduardowitsch Tkatschow (* 1995), russischer Eishockeyspieler  
 Wladimir Wassiljewitsch Tkatschow (* 1946), sowjetischer und ukrainischer General